

Cinema
La lunga estate calda (The Long, Hot Summer) – film del 1958

Televisione
The Long, Hot Summer – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1965 al 1966
The Long, Hot Summer – film per la televisione del 1985